Arjona se puede referir a:

Localidades y municipios

Colombia 

 Arjona (Bolívar), municipio del departamento de Bolívar (Colombia).

España 

 Arjona (Jaén), municipio de la provincia de Jaén (España).

Personas 

 Pedro Arjona, dibujante de historietas español.
 Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.
 Belén Arjona, cantante española.
 Adria Arjona, actriz portorriqueña,

Biología 

 Arjona (planta), género botánico.